

Carriera
Con il  ha disputato i Giochi olimpici di Pechino 2008, due edizioni dei Campionati mondiali (2006, 2010) e due dei Campionati americani (2007, 2009).

Collegamenti esterni